Hat Full of Stars − czwarty album studyjny Cyndi Lauper wydany w 1993.

Lista utworów 
 "That's What I Think" – 4:39
 "Product of Misery" – 4:11
 "Who Let in the Rain" – 4:37
 "Lies" – 3:40
 "Broken Glass" – 5:34
 "Sally's Pigeons" – 3:48
 "Feels Like Christmas" – 4:35
 "Dear John" – 3:40
 "Like I Used To" – 4:28
 "Someone Like Me" – 4:07
 "A Part Hate" – 4:56
 "Hat Full of Stars" – 4:28

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1993
Albumy Cyndi Lauper
Albumy Epic Records